Сан Лукас Кијавини има више значења:

 Општина Сан Лукас Кијавини (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас Кијавини (Сан Лукас Кијавини, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику